Moniteau Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moniteau Township (Howard County, Missouri)
 Moniteau Township (Randolph County, Missouri)